Ма́ркоч — фамилия. Известные носители:
 Маркоч, Елена Владимировна (род. 1966) — советская синхронистка и российский тренер по синхронному плаванию.
 Маркоч, Сергей Иванович (род. 1963) — советский и российский ватерполист, призёр Олимпийских игр (1988, 1992).